|-
| (44601) 1999 RM12||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44602) 1999 RN12||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44603) 1999 RT12||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44604) 1999 RN14||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44605) 1999 RM16||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44606) 1999 RQ17||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44607) 1999 RT17||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44608) 1999 RR18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44609) 1999 RW18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44610) 1999 RW24||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44611) 1999 RO25||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44612) 1999 RP27||||7 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 44613 Рудольф (Rudolf)||||8 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (44614) 1999 RM34||||10 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44615) 1999 RQ34||||11 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44616) 1999 RT34||||10 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак,Петр Правец
|-
| (44617) 1999 RY37||||12 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44618) 1999 RO38||||13 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44619) 1999 RO42||||14 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44620) 1999 RS43||||12 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44621) 1999 RV48||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44622) 1999 RJ51||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44623) 1999 RP55||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44624) 1999 RS57||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44625) 1999 RS63||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44626) 1999 RU65||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44627) 1999 RN71||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44628) 1999 RQ75||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44629) 1999 RT83||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44630) 1999 RY83||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44631) 1999 RT87||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44632) 1999 RZ88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44633) 1999 RB90||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44634) 1999 RZ94||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44635) 1999 RO97||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44636) 1999 RQ103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44637) 1999 RN105||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44638) 1999 RA109||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44639) 1999 RM109||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44640) 1999 RQ110||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44641) 1999 RZ111||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44642) 1999 RL114||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44643) 1999 RS114||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44644) 1999 RY114||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44645) 1999 RC118||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44646) 1999 RN121||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44647) 1999 RA129||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44648) 1999 RN140||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44649) 1999 RY141||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44650) 1999 RF143||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44651) 1999 RB148||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44652) 1999 RC150||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44653) 1999 RO151||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44654) 1999 RR155||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44655) 1999 RQ158||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44656) 1999 RU159||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44657) 1999 RK163||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44658) 1999 RD168||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44659) 1999 RJ169||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44660) 1999 RQ169||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44661) 1999 RX169||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44662) 1999 RV170||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44663) 1999 RS171||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44664) 1999 RX171||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44665) 1999 RF174||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44666) 1999 RX176||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44667) 1999 RB179||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44668) 1999 RC181||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44669) 1999 RC182||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44670) 1999 RQ183||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44671) 1999 RE184||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44672) 1999 RL184||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44673) 1999 RE185||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44674) 1999 RD186||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44675) 1999 RX186||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44676) 1999 RG187||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44677) 1999 RK190||||10 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44678) 1999 RP192||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44679) 1999 RQ193||||15 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44680) 1999 RD194||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44681) 1999 RZ195||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44682) 1999 RK197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44683) 1999 RR197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44684) 1999 RY197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44685) 1999 RM200||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44686) 1999 RN200||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44687) 1999 RS204||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44688) 1999 RR207||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44689) 1999 RK210||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44690) 1999 RK211||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44691) 1999 RF221||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44692) 1999 RG225||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44693) 1999 RH234||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44694) 1999 RT234||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44695) 1999 RY235||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44696) 1999 RZ235||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44697) 1999 RC239||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44698) 1999 RS247||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44699) 1999 SG||1999 SG||16 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44700) 1999 SG3||||22 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

44600